— елемент верхової кінської збруї, що з'єднує попругу з вуздечкою.

Топонім 

 Шамбон () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Шамбон () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Шамбон () — муніципалітет у регіоні Центр, департамент Шер
 Шамбон () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Ґар